«Сен-Мишель д’Уэнзе» — конголезский футбольный клуб из города Браззавиль. Выступает в Премьер-лиге Конго. Домашние матчи проводит на стадионе «Стад Альфонс Массемба-Дебат», вмещающем 25 000 зрителей.

Клуб дважды становился чемпионом Конго. В Лиге чемпионов КАФ 2004 команда одержала победу в серии пенальти над габонским «Битамом». Во втором раунде, проиграв в гостевом матче 1:4 камерунскому клубу «Котон Спорт», конголезцы в ответной встрече одержали победу 1:0, которой оказалось недостаточно для продолжения участия в турнире. В Лиге чемпионов КАФ 2011 «Сен-Мишель д’Уэнзе» уступил по сумме двух матчей 0:3 нигерийскому клубу «Эньимба».

Достижения 
 Премьер-лига Конго: 2
 2003, 2010

Международные соревнования 

 Лига чемпионов КАФ: 2
 2004 — Второй раунд
 2011 — Предварительный раунд

Примечания

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте Soccerway.com
 Статистика выступлений клуба в Лиге Чемпионов КАФ 
 Профиль клуба на сайте Fifa.com 

Футбольные клубы Республики Конго